Schrick steht für
 Schrick (Bochum), Ortsteil im Bochumer Stadtteil Stiepel, Nordrhein-Westfalen
 Schrick (Gemeinde Gaweinstal), Katastralgemeinde im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich

Schrick ist der Nachname folgender Personen

 Alfred Schrick (1919–2007), deutscher Autor und Dichter humoristischer Verse
 Johann Albrecht Schrick (1646–1702), deutscher Politiker, Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Michael Schrick, österreichischer Arzt und Hochschullehrer (um 1400–1473), siehe Michael Puff
 Tim Schrick (* 1976), deutscher Rennfahrer und Moderator

Siehe auch:
 AVL Schrick, einen Hersteller von Verbrennungsmotoren in Remscheid
 Schrieck